Каппеллини — итальянская фамилия:

 Каппеллини, Анна (род. 1987) — итальянская фигуристка выступающая в танцах на льду.
 Каппеллини, Гвидо (род. 1959) —  итальянский гонщик водно-моторной Формулы-1.
 Каппеллини, Хесус Орландо (1925—2011) — аргентинский военный, руководитель попытки переворота в 1975 году.

См. также 
 Капеллини
 Капеллони
 Капеллина